Цидун — русское прочтение ряда китайских топонимов:
 Цидун (Наньтун) (启东市) — городской уезд городского округа Наньтун провинции Цзянсу
 Цидун (Хэнъян) (衡阳县) — уезд городского округа Хэнъян провинции Хунань